Solar Energy Generating Systems (SEGS) er verdens største anlæg for solenergi. SEGS består af ni solkraft- værker i Mojave-ørkenen i Californien, hvor solstrålingen er størst i USA. NextEra Energy Resources opererer og er delejer i kraftværkerne. 

 SEGS I–II (44 MW) ved Daggett, byggeår 1984 – 1985,
 SEGS III–VII (150 MW) ligger ved Kramer Junction, byggeår 1986 – 1988,
 SEGS VIII–IX (160 MW) ved Harper Lake, byggeår 1989 – 1990. 

Anlægget har totalt 354 MW installeret kapasitet. Dette gør det til verdens største solenergianlæg. Gennemsnitlig energieffekt for alle ni kraftværker ved SEGS er 75 MWe — en virkningsgrad på 21%. Desuden kan turbinerne udnyttes om natten ved afbrænding af naturgas.

NextEra hævder at solkraftværkerne betjener 232 500 husstande og erstatter 3800 tonn forurenning per år.

Kraftværket kan også bruge naturgas.

Referencer

Eksterne link 
 Hjemmeside

Solkraftværker
Bygninger, konstruktioner og anlæg i Californien